Cette page regroupe l'ensemble des monuments classés du quartier de l'université de la ville d'Anvers.

Sauf mention contraire, tous les noms de lieu sont spécifiés en néerlandais.

|}

Voir aussi 
 
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2011

Universiteitsbuurt
Anvers Universiteitsbuurt